Il doppio  dell'Open de Rennes 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Eric Butorac e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Butorac ha fatto coppia con Harsh Mankad e Zovko con Dušan Vemić, ma hanno perso entrambi al 1º turno: Butorac/Mankad contro Denis Gremelmayr e Björn Phau, Vemić/Zovko contro Johan Brunström e Lukáš Rosol).

Scott Lipsky e David Martin hanno battuto in finale Gremelmayr e Phau 6–4, 5–7, [12–10].

Teste di serie

  Philipp Marx /  Igor Zelenay (secondo turno)
  Dušan Vemić /  Lovro Zovko (primo turno)

  Eric Butorac /  Harsh Mankad (primo turno)
  Scott Lipsky /  David Martin (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Rennes 2010